Шура-Копиевская () — село на Украине, находится в Тульчинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524387001. Население по переписи 2001 года составляет 1233 человека. Почтовый индекс — 23622. Телефонный код — 4335.
Занимает площадь 3,48 км².

В селе находится старообрядческая церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской епархии Русской православной старообрядческой церкви.

Известные уроженцы и жители 
В селе родились:

украинский физик В. С. Гвоздецкий;

Герой Советского Союза К. Г. Клименко;

Доктор наук, заслуженный деятель науки УССР в области криогенного гироскопа, ведущий специалист в области криогенных приборов Колодеев Иван Дмитриевич  (29.09.1926—17.08.1994).

Адрес местного совета 
23622, Винницкая область, Тульчинский р-н, с. Шура-Копиевская, ул. Ленина, 70

Ссылки 
 Шура-Копиевская на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тульчинского района